Coronille est le nom vernaculaire de deux végétaux :
 la Coronille, fruit du Goyavier du Costa Rica (Psidium friedrichsthalianum Ndz.)
 le genre Coronilla